Бинош (Binoche)  — фамилия.

Известные носители:
 Бинош, Жюльет (род. 1964) — французская актриса.
 Бинош, Леон (1878—1962) — французский регбист, предприниматель.